Tlacoapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlacoapa (kommun), Guerrero, 
 Tlacoapa, Tlacoapa, ort, 
 Tlacoapa, José Joaquín de Herrera, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar